

Прізвище 

Роша́ль — єврейське прізвище, що походить від , яке являє собою скорочення від  («ребе Шломо Лурія»).
Чоловіки
 Рошаль Григорій Львович (1898—1983) — радянський кінорежисер
 Рошаль Леонід Михайлович ( 1933) — радянський і російський педіатр і хірург
 Рошаль Олександр Борисович (1936—2007) — радянський і російський шахіст, шаховий журналіст
 Рошаль Семен Григорович (1896—1917) — російський революціонер
Жінки
 Рошаль Маріанна Григорівна ( 1925) — російський кінорежисер
 Рошаль Сіма Львівна (1906—1972) — радянський кінематографіст, сестра Г. Л. Рошаля

Топонім 
 Рошаль — місто в Росії, у Московській області
Єврейські прізвища